Појам Плаћеници може да се односи на:
 Плаћеници (војници), особе које учесвују у оружаном сукобу а нису припадници нације или стране у сукобу већ је њихово учешће у сукобу мотивисано личним материјалним интересом
 Плаћеници (филм), акциони филм за који су сценарио написали Дејвид Калахам и Силвестер Сталоне који је уједно и режисер